Follow the Blind is het tweede album van Blind Guardian, uitgebracht in 1989 door No Remose Records en Virgin Records. Kai Hansen (ex-Helloween, Gamma Ray) is gast in het nummer "Valhalla".

Track listing 
 Inquisition – 0:40
 Banish from Sanctuary – 5:27
 Damned for All Time – 4:57
 Follow the Blind – 7:10
 Hall of the King – 4:16
 Fast to Madness – 5:57
 Beyond the Ice – 3:28
 Valhalla – 4:56

Externe links 
 The Releases Of Blind Guardian

Muziekalbum uit 1989